Донатов:
 Донатов, Андрей Иосифович (1925—1969) — советский редактор и сценарист. 
 Донат Донатов (псевдоним, настоящее имя — Лукшторауб, Донат Антонович; 1914—1995) — советский латвийский оперный певец (тенор).

См. также 
 Донатова, Анна (род. 1970) — российский драматург, сценарист, театральный менеджер.